Hartbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Hartbach (Blinde Rot), linker Zufluss der Blinden Rot bei Pfaffenhölzle, Gemeinde Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hartbach (Fillmannsbach), rechter Zufluss des Fillmannsbachs gegenüber Hinterberg, Gemeinde Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hartbach (Inn), auch Reichersberger Bach, rechter Zufluss des Inns bei Reichersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hartbach (Sauerbrunnenbach), linker Zufluss des Sauerbrunnenbachs (zur Jagst) im Industriegebiet Roßfeld, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Harthbach (Große Dhünn), rechter Zufluss der Großen Dhünn gegenüber von Niederdhünn, Gemeinde Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, des Oberlaufs der Dhünn (Wupper)

Orte:
 Hartbach (Wüstung), Wüstung bei Diedenbergen, Stadt Hofheim am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Hardtbach
 Harter Bach
 Hartgraben
 Hartenbach
 Harzbach